Latvijas Zemnieku Savienība – partito politico lettone
 Lempel–Ziv–Stac – algoritmo di compressione dati lossless
 Loading Zone Storage – Nome attribuito a un glitch del videogioco Paper Mario